Penobscot (volk) - volk in de Verenigde Staten, voornamelijk in Maine
 Penobscot Indian Nation - juridische naam voor bovenstaand volk
 Penobscot (rivier) - rivier in Maine, Verenigde Staten
 Tipula (Pterelachisus) penobscot - soort langpootmug
 Penobscot County - County in Maine, verenigde Staten
 Penobscot Expeditie - Amerikaanse militaire expeditie